«Ломаные линии» () — драматический фильм 2008 года режиссёра Салли Апрахамиан. Премьера состоялась 2 сентября 2008 года на кинофестивале Венецианские дни в Италии.

Сюжет 
В сложный любовный многоугольник оказались втянуты Джейк, его сожительница Зои, парализованный боксер Честер и его подруга и сиделка Би.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 43 % положительных рецензий из 7.

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Великобритании 2008 года